Guano Island ist der Name der Inseln:

 Guano Island, im Norden der Nordinsel von Neuseeland
 Île au Guano, in der Antarktis